Remmargrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Remmargrynnan (vid Bredskäret, Korsnäs), Österbotten, 
 Remmargrynnan (vid Storhamn, Korsnäs), Österbotten, 
 Remmargrynnan (vid Björnö sund, Kristinestad), Österbotten, 
 Remmargrynnan (vid Skaftung, Kristinestad), Österbotten, 
 Remmargrynnan, Korpo, Åboland, 
 Remmargrynnan, Ingå, Nyland,

Se även
Remmargrund
Remmargrundet
Remmargrunden
Remmarstenen

Robotskapade Finlandförgreningar